Rischert ist der Familienname folgender Personen:
  Christian Rischert (* 1936), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Helmut Rischert (1934–2019), deutscher Heimatforscher, Archivar und Burgenfachmann